Il Borro della Bandita è un fiume della Toscana.

L'altitudine media del bacino è 130 m s.l.m.

Il percorso e opere idrauliche 

Nasce a Belfiore, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Rio Biancana, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Brucianesi, anche quest'ultimo una frazione di Lastra a Signa.

Il bacino del Rio della Bandita 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

B
Bandita